

Patronyme 
 William Goyen, écrivain américain (1915-1983)

Hydronyme 
 Le Goyen est un fleuve côtier situé dans le Cap Sizun, département du Finistère, en région Bretagne, en France.

Toponyme 
Guiler-sur-Goyen est une commune du département du Finistère, dans la région Bretagne, en France.